Табанера-де-Серрато ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Серрато-Палентино (на 2007 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Cerrato Palentino

Муниципалитеты Паленсии